Trois navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Zulu, d'après les Zoulous :
 le , un destroyer de  lancé en 1909 qui participe à la Première Guerre mondiale ;
 le , un destroyer de  lancé en 1937 qui participe à la Seconde Guerre mondiale ;
 le , un destroyer de  lancé en 1962 et vendu à la Marine indonésienne en 1984.

Zulu